Torrecilla de la Abadesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecilla de la Abadesa (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Torrecilla de la Abadesa (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar